Влади́мир Алекса́ндрович Носко́в:
 Носков, Владимир Александрович (1878—1913) — революционер, социал-демократ.
 Носков, Владимир Александрович (1926—2007) — Народный художник РСФСР. Примечания